Гран-при Европы 1984 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на трассе Нюрбургринг в Германии. Соревнования состоялись 7 октября 1984 года.

Гонка 

|}

 Последний случай, когда одинаковое лучшее время круга в гонке показали 2 или более гонщиков.
 Последние очки для команды Альфа-Ромео.
 Первая гонка на новом Нюрбургринге.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы